Heinrich Podewils (1615-1696) – pruski polityk
 Heinrich von Podewils (1695-1760) – pruski polityk
 Hotel Podewils w Gdańsku